Dalbyover (plaats), plaats in Denemarken
 Dalbyover (parochie), parochie in Denemarken